Somogyi Péter (1857–1925) újságíró, lapszerkesztő
 Somogyi Péter (1950) neurobiológus
 Somogyi Péter (?) szinkronszínész, szinkron vágó
 Somogyi Péter (?) régész